Жане (фр. Jasney) — муніципалітет у Франції.
 П'єр Жане (фр. Pierre-Marie-Félix Janet) — французький психолог, філософ та невропатолог.